Лига Алеф 1954/1955 — 4-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1954/1955
Израиль
Израиль
1954 год в Израиле
1955 год в Израиле